Autowrak
 Scheepswrak
 Fietswrak